Le  peut faire référence à la  d'une grande ville.
 Le  de Bangui ;
 Le  de Budapest (Terézváros) ;
 Le  de Cotonou ;
 Le  d'Hô-Chi-Minh-Ville ;
 Le  de Lyon ;
 Le  de Marseille ;
 L'actuel  de Paris (depuis 1860) (arrondissement du Luxembourg) ;
 L'ancien  de Paris (de 1795 à 1860) ;
 Le  de Vienne (Mariahilf) ;
 Le  de Zurich.